Мо́сін — російське прізвище.

Відомі носії:
 Мосін Василь Олександрович (*1972) — російський стрілець, олімпійський медаліст
 Мосін Іван Якович (1923—1943) — Герой Радянського Союзу
 Мосін Лев Олександрович (*1992) — російський легкоатлет
 Мосін Нестер Григорович (1911—1992) — повний кавалер ордена Слави
 Мосін Олександр Григорович (1871—1929) — артист опери, Заслужений артист УРСР
 Мосін Петро Павлович (1911—1987) — Герой Радянського Союзу
 Мосін Сергій Іванович (1849—1902) — російський конструктор та організатор виробництва стрілецької зброї

Російські прізвища